Magomed Assadalievitch Guimbatov - en russe :  et en anglais  - (né le  à Gogotl en République socialiste soviétique autonome du Daghestan) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Ses frères Akhmed et Pakhroudine sont également professionnels.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SKA Saint-Pétersbourg, il passe professionnel avec le Metallourg Novokouznetsk en 2008-2009. Il est devenu le premier joueur originaire du Daghestan à évoluer dans la Ligue continentale de hockey. En 2009, il retourne au SKA.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa liga|| 10|| 0|| 0||0 || 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| |Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| |Pervaïa liga|| 35|| 15|| 13|| 28|| 53|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 23|| 2|| 1|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || SKA-1976 || MHL || 27|| 12|| 11|| 23|| 43|| 5|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2010-2011|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 12|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011 ||Rousskie Vitiazi || MHL || 39|| 15|| 24|| 39|| 100|| || || || || 
|-
| rowspan=3|2011-2012|| Molot Prikamie Perm || VHL|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| Titan Kline || VHL || 13|| 4|| 2|| 6|| 45|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2011-2012 || Loko || MHL || 7|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Titan Kline || VHL || 31|| 2|| 7|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| THK Tver || VHL || 13|| 1|| 6|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ariada Voljsk || VHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Bulls de San Francisco || ECHL || 15|| 0|| 3|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Almaty || Kazakhstan || 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2014-2015|| Molot Prikamie Perm || VHL || 3|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA-Karelia || VHL || 20|| 5|| 5|| 10|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| SKA-Neva || VHL || 44|| 7|| 13|| 20|| 23|| 5|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2016-2017|| SKA-Neva || VHL || 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| SKA-Neva || VHL || 44|| 5|| 19|| 24|| 32|| 20|| 2|| 8|| 10|| 12
|-
| 2018-2019|| SKA-Neva || VHL || 13|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Tambov || VHL || 36|| 8|| 13|| 21|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HK Tambov || VHL || 11|| 3|| 2|| 5|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bouran Voronej || VHL || 36|| 7|| 6|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| SKA-Neva || VHL || 41|| 3|| 9|| 12|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Vitebsk || Ekstraliga|| 50|| 15|| 23|| 38|| 43|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2022-2023 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| align="left"|Sixième de l'élite

Références 

Naissance en novembre 1990
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Titan Kline
Joueur du HK Tver
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur des Bulls de San Francisco
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Bouran Voronej